Suivez cet homme est un film français réalisé par Georges Lampin en 1952.
 Suivez cet homme est une série télévisée québécoise diffusée de 1966 à 1967.